Unter Betreuungsstelle versteht man in Deutschland:
 eine Betreuungsbehörde
 eine ehemalige Einrichtung des Bevölkerungsschutzes, siehe Betreuungsdienst#Betreuungsstelle